Varenne, un cavallo ex trottatore
 Varenne, una stazione della metropolitana di Parigi
 Varennes-en-Argonne, un comune francese, famoso per l'arresto di Luigi XVI
 Jean Varenne, orientalista e storico francese
 Varenne-l'Arconce, un comune francese
 Rue de Varenne, strada di Parigi

Pagine correlate 
 Varennes
 La Varenne